Frenstat ist der Name folgender Orte:

 Frenstat (Texas), Dorf in Texas
 Frenštát pod Radhoštěm, Stadt in Tschechien